Michel Catty, dit Michou (1931-2020), un directeur de cabaret français ;
 Micheline Catty (1926-), une peintre et sculptrice française.

Catty peut aussi désigner :
 catty, une unité de mesure de masse chinoise traditionnelle valant environ 600 grammes.

Voir aussi 
 Fin'n Catty, un dessin animé américain